— японская фамилия. Известные носители:

 Ясуда, Ая (род. 1982) — японская саночница, участница зимних Олимпийских игр 2010 года.
 Ясуда, Ёсихиро (род. 1948) — японский адвокат, активист движения за отмену смертной казни и реформу судебной системы.
 Ясуда, Кан (род. 1945) — японский скульптор, создающий произведения в мраморе и бронзе.
 Ясуда, Кэй (род. 1980) — японская певица, бывшая участница идол-группы Morning Musume.
 Ясуда, Митихиро (род. 1987) — японский футболист, выступающий в Эредивизи за клуб «Витесс».
 Ясуда, Павел Хисао (1921—2016) — католический прелат, архиепископ Осаки с 15 ноября 1978 года по 10 мая 1997 год.

Топонимы 
 Ясуда — посёлок в Японии, расположенный в префектуре Коти.